Haymarket Theatre steht für:

 Haymarket Theatre (Boston, Massachusetts), Theater in Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Haymarket Theatre (Leicester), Theater in Leicester, England
 Haymarket Theatre, anderer Name des Theatre Royal Haymarket, Theater in London
 Haymarket Theatre, ein früherer Name des Her Majesty’s Theatre, Theater in London